City Cat bezeichnet:

eine Fähre in Brisbane (Australien), siehe City Cat (Schiff)
ein Konzept für ein Druckluftautomodell